Demarest House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Demarest House (Oakland, New Jersey), NRHP-Nr. 83001491
 Demarest House (Oradell, New Jersey), NRHP-Nr. 83001496
 Demarest House (River Edge, New Jersey), NRHP-Nr. 83001492
 Demarest House (New Brunswick, New Jersey), NRHP-Nr. 77000884